Ивовый толстяк () — транссевероазиатский вид жесткокрылых из семейства усачей и подсемейства ламиин. Жук длиной от 15 до 32 мм. Встретить можно с апреля по октябрь. Яйцо длиной 4,5—5, а в диаметре 1,2—1,4 мм.

Распространение 
В Западной Европе распространён везде, кроме крайнего севера, также распространён в Центральной и Восточной Европе, Сибири (встречается при наличии подходящих стаций всюду, начиная от южных частей тундры), на Кавказе, Закавказье (редок), Сахалине, на севере и западе Казахстана, Японии, Кореи и на северо-востоке Китая.

Характеристика

Имаго 
Голова с узкой продольной бороздкой. Лоб чуть выпуклый, в очень густой, довольно крупной и сильно морщинистой пунктировке, помимо этого, в мелких точках. Темя в очень крупных, плоских, густых точках, с сильно морщинистыми промежуткамии в сплошной, мелкой и густой пунктировке. Усики у самца достигают начала вершинной трети надкрылий или немного заходят на него, у самки заходят за середину, но начала вершинной трети обычно не достигают, 11-й членик усиков у самца очень длинный, в вершинной половине редко суженный, со слабым и неясным  но различимым перехватом (следами придатка), у самки без следов перехвата, постепенно суженный к концу. Первый членик усиков в густой, морщинистой пунктировке, остальные — в густых, мелких точках и  с редкими точками.

Переднеспинка в очень больших и плоских, густых точках, с морщинисто приподнытыми неправильными промежутками или в густой сети неправильных, небольших ячеек. Морщинки в немногочисленных точках, ячейки в густой и очень мелкой пунктировке. Поверхность на диске несколько неровная, обычно со слабыми возвышениями перед задней перетяжкой, причём срединное возвышение более заметное и большей частью разделённые продольной линией или килем.

Надкрылья с выступающими вперёд плечевыми углами, которые заметно охватывают основание переднеспинки, позади плечевых углов слабо сжатые и почти от плечевых углов чуть суженные,  но нередко снова немного  расширенные около середины, в среднем в основной половине или даже в двух первых третях почти параллельные, в вершинной трети постепенно и округлено, но заметно суженные к вершине, в вершинной части суженные очень сильно, на вершине нешироко притуплённые или очень плоско округлённые. Сильно выпуклые в поперёк, в продольном направлении почти ровные от щитка до начала вершинной четверти, где есть достаточно крутой скат — более отлогий из-за большей вытянутости в этом месте у самок. Околоплечевое вдавление намечено слабо. Поверхность в густой и очень мелкой пунктировке и в очень мелких, гладких зёрнышках, густых и довольно равномерных, более крупных на основании и постепенно переходящих в шероховатые точки с приподнятым передним краем в вершинной трети или четверти.

Обычно без следов продольных линий (forma typica), но изредка с резко выраженными, большей частью неоднократно преравненными, тремя спинными рёбрами, которые придают жуки чрезвычайно своеобразный вид (var. tricarinata Cornel). Брюшко в мелкой пунктировке, с более крупными точками, скульптура первого стернита значительно грубее, чем остальных.

Яйцо 
Яйца белого цвета, имеют вытянутую, чуть изогнутую форму, на полюсах равномерно закруглённые. Хорион яиц в глубокой мелкой ячеистой скульптуре.

Личинка

Развитие 
Живёт под корой, задевая заболонь, позже в древесине. Личинка в основном встречается в нижней части стволов, откуда ходы проникают в верхние части корней. Встречаются иногда и в ветвях. Ходы неправильные, пересекают древесину в разных направлениях, особенно в ветвях и тонких стволах. Часто заселяют ивы вместе с мускусным усачом (Aromia moschata).

Экология 
Личинка ивого толстяка заселяет преимущественно ивы (Salix), реже тополи (Populus), осины (Populus tremula) и берёзы (Betula), иногда ольху (Alnus), главным образом живые деревья. Как дополнительное питание для жука может быть кора ивовых побегов. Жуки главным образом встречаются у основания стволов или побегов, среди корней и мусора, также под сваленными деревьями. Во время многочисленности особей, этот вид может становиться серьёзным физиологическим вредителем.

Естественные враги 
На личинке паразитируют осы-наездники вида Ephialtes messor (из семейства ихневмонид).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Триба Lamiini: Lamia textor (L., 1758) - фотографии Щепана Зярко  на www.zin.ru

Ламиины
Животные, описанные в 1758 году